Ян Каменецкий (; ок. 1463 — ) — гетман польный коронный 1505—1509, дворянин королей Яна I Ольбрехта и Александра Ягеллонов, староста белзский, бужский, холмский и городельский (1502), каштелян львовский (1508).

Биография 

Сын каштеляна саноцкого Генриха Каменецкого (1430—1488) и Катарины из Пенежков. Имел братьев: Николая, Генриха, Станислава, Клеменса, Мартина и трех сестер.

Был женат на Анне Бучацкой, дочери Петра Бучацкого из Чешибесов, от брака с которой имел сына Николая (ум. 1519) и трех дочерей (Катарину, Анну и Маргариту).

В 1497 г. участвовал в неудачном военном походе польского короля Яна Альбрехта на Молдавию. В 1506 и 1509 гг. принимал участие в двух кампаниях под предводительством своего старшего брата и великого гетмана коронного Николая Каменецкого на Молдавию. В 1505—1509 гг. Ян Каменецкий занимал должность польного гетмана коронного. Один из главных руководителей обороны южных польских границ.

В 1508 г. был назначен каштеляном львовским.

Примечания

Литература 

Stanisław Gawęda; Rozwój Latyfundium Kamienieckich… s. 67, w: Krosno — studia z dziejów miasta i regionu, T. III, red. Stanisław Cynarski, Kraków 1995.

Гетманы польные коронные
Ян
Каштеляны львовские